une des déclinaisons espagnoles de Vincent.

Personnalités 
 Antònia Vicens i Picornell (1941-), femme de lettres majorquine.
 Fanny Vicens,pianiste et accordéoniste classique française.
 Jaume Vicens i Vives (1910-1960), historien et écrivain espagnol.
 Joaquim Vicens Gironella (1911-1997), artiste espagnol.
  (1870 - 1956), compositeur espagnol.
  (1895 - 1987), compositeur espagnol.
  (1917 - 2010), compositeur, pianiste et chef d'orchestre espagnol.
 Juan Vicéns Sastre (1934-2007), ancien joueur portoricain de basket-ball.
 Léa Vicens (1941-), torero française.
 Manuel Camps Vicens (1906-1986), peintre espagnol.
 Michael Vicéns (1956-), ancien joueur portoricain de basket-ball.

Divers 
 La Casa Vicens (bâtie de 1883 à 1888) est la première œuvre architecturale totale de Antoni Gaudí.
 Sant Vicens est un atelier de céramiques et un lieu d'exposition-vente situé dans le quartier Saint-Gaudérique, à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Prénom espagnol
Prénom masculin